Bigelow School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bigelow School (Massachusetts), NRHP-ID: 85000316
 Bigelow School (Wisconsin), NRHP-ID: 00000851